Heumen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Heumen (plaats), een plaats in deze gemeente
 Kasteel Heumen